Sukadana kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukadana (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,90, long 108,33), 
 Desa Sukadana (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,54, long 108,30), 
 Desa Sukadana (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,40, long 107,85), 
 Desa Sukadana (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,92, long 108,61), 
 Desa Sukadana (administrativ by i Indonesien, Provinsi Bali), 
 Kecamatan Sukadana (distrikt i Indonesien, Lampung), 
 Kecamatan Sukadana (distrikt i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Sukadana (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Desa Sukadana (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,00, long 107,11), 

Robotskapade Indonesienförgreningar